Андрей Михайлович Голицын:
 Голицын, Андрей Михайлович (1729—1770) — генерал-майор.
 Голицын, Андрей Михайлович (1740—1777) — русский князь, военный.
 Голицын, Андрей Михайлович (1792—1863) — генерал от инфантерии, тульский губернатор, белорусский генерал-губернатор.
 Примечания